Le sigle NABO peut désigner :
 la North American Boxing Organization, une fédération de boxe anglaise d'Amérique du Nord affiliée à la WBO.